La missione – film per la televisione del 1998
 La missione ("The Mission") – romanzo del 1986